Wesele w Atomicach – zbiór opowiadań Sławomira Mrożka
 Wesele w Atomicach – opowiadanie Sławomira Mrożka